Menuet (dans), een Franse dans uit de baroktijd
 Menuet (productiehuis), een Belgisch productiehuis
 Menuet (roman), een boek van de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon
 Menuet (film), een Nederlandse film uit 1982 naar dit boek